Alte Bach ist ein Gewässername:

 Alte Bach, auch Kleine Pfinz oder Alte Pfinz, linker Zufluss der Pfinzkorrektion bei Schloss Stutensee, Stutensee, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Alte Bach, Abschnittsname des Berwanger Bachs in Berwangen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Alte Bach, mittlerer Abschnittsname des Birkigsbachs (zur Kinzig) in der Gemeinde Freigericht, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Alte Bach (Fischbach), linker Zufluss des Fischbachs (zur Gersprenz) vor Groß-Bieberau, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen
 Alte Bach, anderer Name des Gießbach (Weidgraben), rechter Zufluss des Weidgrabens unterhalb von Im Brühl und rechter Abzweig der Pfinz nach Grötzingen, kreisfreies Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Alte Bach, Abschnittsname am Unterlauf des Leimersdorfer Bachs (zur Ahr) vor Heppingen, Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz 
 Alte Bach (Rhein) oder ruisseau Alte-Bach, Zufluss eines endorheischen Weihers im Einzugsgebiet des Oberrheins bei Bartenheim, Département Haut-Rhin (Oberelsass), Region Grand Est, Frankreich
 Alte Bach, ehemaliger Nebenzweig der Wurm (zur Rur) zur Vollmühle Unterbruch, Stadtteil Unterbruch, Stadt Heinsberg, Kreis Heinsberg, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Alter Bach
 Der Alte Bach, Abschnittsname des Hardtbach (Rhein) im Stadtteil Lessenich/Meßdorf von Bonn, Nordrhein-Westfalen